Le coup suisse est une combinaison de base du jeu de dames caractérisée par l'utilisation d'une dame adverse dont on arrête la course à l'aide d'une pièce qu'elle vient de prendre.

Principe du coup suisse 

C'est un sacrifice d'au moins quatre pièces afin de positionner une dame adverse. L'élément caractéristique de ce coup est que la dame vient buter contre une pièce qu'elle vient de prendre, ne pouvant la prendre deux fois.
À la différence du coup turc la dame n'est pas prise comme premier chaînon d'une rafle.

Une des variantes du coup suisse utilise une « lunette fermée », c’est-à-dire un pion noir au sein d'un alignement de pions blancs. Voir animation.

La dame peut aussi être capturée par un autre coup, à la suite de son placement par le mécanisme du coup suisse.

Enfin, la dame peut aussi ne pas être capturée sur sa case d'arrivée mais être utilisée ailleurs pour combiner.

Bibliographie 
 .
 .
 .

Notes et références 

suisse